Duitsland:
Homberg (Duisburg), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Homberg (Efze), een gemeente in de deelstaat Hessen
Homberg (bij Lauterecken), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Homberg (Ohm), een plaats in de deelstaat Hessen
Homberg (Ratingen), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Homberg (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Hömberg, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Nederland:
Homberg (Lottum), een gehucht in Limburg
Homberg, Heilige Stoel en Kraaijenberg, een wijk in Wijchen, Gelderland

Zwitserland:
Homberg (Bern), een gemeente in het kanton Bern

Personen 
Herz Homberg
Eric Homberger
Paulus Homberger
Joerg Peter Homberg von Thaden